Zmigrod kan syfta på:
Żmigród – polsk stad
Josef Zmigrod (1902–1973), kompositör